Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Zina Garrison che hanno battuto in finale Elise Burgin e Rosalyn Fairbank 6–4, 7–6(5).

Teste di serie 

Assente
 Patty Fendick /  Zina Garrison (campionesse)

 Lise Gregory /  Gretchen Rush (semifinali)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1990